Ermelo puede referirse a:

 Ermelo (Arcos de Valdevez), freguesia del municipio de Arcos de Valdevez, Portugal.
 Ermelo (Bueu), parroquia en el municipio de Bueu, Pontevedra, España, donde se asentaba el monasterio de Santiago de Ermelo del .
 Ermelo (Mondim de Basto), freguesia del municipio de Mondim de Basto, Portugal.
 Ermelo (Países Bajos), localidad en la provincia de Güeldres, Países Bajos.
 Ermelo (Sudáfrica), localidad de la provincia de Mpumalanga, Sudáfrica.